Му́уга () — деревня в волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположена на берегу залива Мууга, в 4 километрах к северо-востоку от Таллина и в 5,5 километрах к востоку от уездного центра — посёлка Виймси. Высота над уровнем моря — 9 метров.

На территории деревни расположена часть порта Мууга.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживал 581 человек, из них 327 (56,3 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Мууга:

История 

Название Мууга впервые появляется в конце XVII века.

На военно-топографических картах Российской Империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Муга.

В 1959 году в южной части деревни Мууга стали возводить садовый посёлок Мууга, который в 1967 году был объединён с Таллином, а с 1980 года входит в состав города Маарду.

16 июня 2018 года старостой деревни был избран Андрус Пихель ().

Достопримечательности 
На территории деревни находится второй по величине ледниковый валун Эстонии — Кабеликиви (). Охват около 58 метров, высота 6,4 метра, объём наземной части 728 м3. Охраняется государством.

См. также 
 Садовый городок Мууга
 Порт Мууга

Примечания

Ссылки 
 Google-Карты. Деревня Мууга, Харьюмаа
 Facebook. Сельское общество Мууга 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа